Hromec je malo naselje u Hrvatskom zagorju, u općini Đurmanec (Krapinsko-zagorska županija).

Selo ima školski dom, betonsko igralište i lokalnu trgovinu.

Stanovništvo 

 Naselja u Krapinsko-zagorskoj županiji